Rio Martin kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Oued Martil, vattendrag, Tanger-Tétouan,

Spanien 

 Río Martín (vattendrag i Spanien), 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar